WinDirStat (Windows Directory Statistics) — свободная (бесплатная) программа для анализа использования ёмкости разделов диска в ОС Microsoft Windows. Программа показывает дерево каталогов с использованием диска в процентах и
список расширений файлов с указанием в процентах, сколько места занимает каждое расширение.
Список расширений и дерево каталогов интерактивно взаимодействуют с графической картой (TreeMap), на которой каждому расширению присвоен собственный цвет.

Созданная как открытый исходный проект, программа выпущена под лицензией GNU GPL. Программа была разработана с использованием Visual C++ / MFC 7.0 и распространяется с помощью SourceForge. Проект был вдохновлён KDirStat, приложением в составе оболочки KDE для Unix-подобных операционных систем.

Программа выпущена в двух вариантах: портативная версия и дистрибутив для установки

Возможности 
 Список обнаруженных расширений файлов, и процент использованного пространства, которое занимает каждое расширение
 Каждое расширение имеет собственный цвет на графической карте
 Сканирование внутренних, внешних и сетевых дисков
 Пользователь может создавать сценарии по которым программа проводит работы по очистке диска
 Отправка отчетов по электронной почте

Популярность 
WinDirStat был загружен более чем 9,2 млн раз из официального источника, начиная с первого выпуска в октябре 2003 года. По состоянию на июль 2014 года, он является вторым наиболее популярным программным обеспечением в категории «Файловые системы» на SourceForge с более чем 13 000 скачиваний в неделю. Инструмент регулярно обновляется и его использование предназначено для всех платформ класса Windows для рабочих компьютеров (XP, 2000, 7, 8, 10, 11).

См. также 
 Baobab
 TreeSize

Свободные утилиты
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL